Stora Sundskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Sundskär, Korpo, Åboland, 
 Stora Sundskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Sundskär (olika betydelser)
Lilla Sundskär

Robotskapade Finlandförgreningar